Polonia kan syfta på:

 Latinskt namn för Polen
 TVP Polonia – en satellit-TV-kanal som riktar sig till utlandspolacker
 1112 Polonia – en asteroid
 Polònia – ett populärt katalanskt (spanskt) TV-program